Голубович — фамилия.

 Голубович, Аднан (род. 1995) — словенский футболист.
 Голубович, Боян (в монашестве Иларион; род. 1974) — епископ Сербской православной церкви, епископ Тимокский.
 Голубович, Василий Васильевич (1910—1991) — советский театральный художник, лауреат Сталинской премии.
 Голубович, Владимир (род. 1986) — черногорский баскетболист.
 Голубович, Владимир Васильевич (род. 1954) — советский хоккеист и российский хоккейный тренер.
 Голубович, Всеволод Александрович (1885—1939) — украинский общественно-политический и государственный деятель, инженер.
 Голубович, Кристиян (род. 1969) — сербский криминальный авторитет, боец смешанных единоборств и певец.
 
 Голубович, Петар (род. 1994) — сербский футболист.
 Голубович, Сидор Тимофеевич (1873—1938) — адвокат, доктор права, депутат парламента Австро-Венгрии (от 1911) и Галицкого сейма (от 1913).